Villabraz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villabraz (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Villabraz (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar